Ладарево — название населённых пунктов:

Болгария 
 Ладарево — село в Благоевградской области;

Россия 
 Ладарево — деревня в Троснянском районе Орловской области.